Владимир Моторный:
 Моторный, Владимир Ефимович (1923—1986) — полный кавалер ордена Славы.
 Моторный, Владимир Иванович (1883—1931) — участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, генерал-майор.